Martia — международное научное (латинское) название трёх таксонов:
 Martia (бабочка) Ragonot, 1887 — род бабочек из семейства огневки
 Martia (муравей) Forel, 1907 — подрод муравьёв рода Oxyepoecus
 Martia (растение) — род растений семейства Clusiaceae

См. также 
 IV Марсов легион (Legio IV Martia) — один из легионов Римской империи